Цингерле () — фамилия.

Известные носители:
 Цингерле, Игнатий, немецкий филолог.
 Цингерле, Пий, католический богослов.